Ernst Ferdinand Sauerbruch, chirurgo tedesco
 13086 Sauerbruch, un asteroide della fascia principale